Beat Kindler, né le  à Lyss, est un gardien de but professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Beat Kindler a fait toutes ses classes de junior avec le SC Lyss, obtenant même une promotion en LNB en 1989. En 1991, il s'est engagé en faveur du Lausanne Hockey Club, avec lequel il connaît les années suivantes deux promotions en LNA, en 1995 et 2001. Au total, il a disputé en saison régulière 342 matchs de LNB et 59 matchs de LNA. Son numéro 21 a été retiré par le Lausanne HC le  au cours d'un match d'adieu qui a réuni plus de  à la Patinoire de Malley.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990||SC Lyss||LNB||34|| || ||4,26|| || ||0||9|| || ||5,00|| || ||0
|-
|1990-1991||SC Lyss||LNB||36|| || ||4,64|| || ||2||10|| || ||3,64|| || ||0
|-
|1991-1992||Lausanne HC||LNB||29|| || ||4,73|| || ||0||10|| || ||4,63|| || ||0
|-
|1992-1993||Lausanne HC||LNB||36|| || ||3,59|| || ||26||4|| || ||2,13|| || ||0
|-
|1993-1994||Lausanne HC||LNB||36|| || ||2,99|| || ||2||13|| || ||3,30|| || ||0
|-
|1994-1995||Lausanne HC||LNB||36|| || ||2,76|| || ||2||11|| || ||2,59|| || ||0
|-
|1995-1996||Lausanne HC||LNA||21|| || ||5,15|| || ||0||7|| || ||4,02|| || ||0
|-
|1996-1997||Lausanne HC||LNB||21|| || ||4,61|| || ||4||4|| || ||3,17|| || ||2
|-
|1997-1998||Lausanne HC||LNB||39|| || ||3,86|| || ||2||4|| || ||3,50|| || ||0
|-
|1998-1999||Lausanne HC||LNB||34|| || ||3,13|| || ||2||2|| || ||4,50|| || ||0
|-
|1999-2000||Lausanne HC||LNB||19|| || ||3,47|| || ||0||4|| || ||2,69|| || ||0
|-
|2000-2001||Lausanne HC||LNB||22|| || ||3,35|| || ||4||5|| || ||1,98|| || ||0
|-
|2001-2002||Lausanne HC||LNA||27|||| ||3,16|| ||0||2||1||65|| ||2,77|| ||0||0
|-
|2002-2003||Lausanne HC||LNA||11||635|| ||4,26|| ||0||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||HC Vallée de Joux||||16|| || ||2,56|| || || ||13|| || ||2,57|| || || 
|-
|2008-2009||HC Vallée de Joux||2e ligue||10|| || ||4,19|| || || ||8|| || ||3,01|| || ||

Bibliographie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1965
Naissance dans le canton de Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du SC Lyss
Joueur du Lausanne HC
Entraîneur suisse de hockey sur glace